Miejscowości w Polsce, nazwy niestandaryzowane
 Kolonia Zalesie – kolonia wsi Zalesie w woj. lubelskim w pow. kraśnickim, w gminie Wilkołaz
 Kolonia Zalesie – kolonia wsi Zalesie w woj. lubelskim w pow. łukowskim, w gminie Łuków
 Kolonia Zalesie – kolonia wsi Zalesie w woj. mazowieckim w pow. mińskim, w gminie Stanisławów
 Kolonia Zalesie – kolonia wsi Zalesie w woj. mazowieckim w pow. ostrowskim, w gminie Ostrów Mazowiecka
 Kolonia Zalesie – kolonia wsi Chrostowo Wielkie w woj. mazowieckim w pow. przasnyskim, w gminie Czernice Borowe
 Kolonia Zalesie – kolonia wsi Zalesie w woj. mazowieckim w pow. przasnyskim, w gminie Krasne
 Kolonia Zalesie – kolonia wsi Zalesie w woj. podkarpackim w pow. lubaczowskim, w gminie Oleszyce
 Kolonia Zalesie – kolonia wsi Zalesie w woj. podlaskim w pow. bielskim, w gminie Wyszki
 Kolonia Zalesie – kolonia wsi Zalesie w woj. podlaskim w pow. monieckim, w gminie Mońki
 Kolonia Zalesie – kolonia wsi Miłkowice-Stawki w woj. podlaskim w pow. siemiatyckim, w gminie Drohiczyn
 Kolonia Zalesie – kolonia wsi Zalesie w woj. podlaskim w pow. siemiatyckim, w gminie Nurzec-Stacja
 Kolonia Zalesie – kolonia wsi Zalesie w woj. warmińsko-mazurskim w pow. piskim, w gminie Biała Piska

Zobacz też
 Zalesie
 Zalesie-Kolonia